Altvils heißen Abschnitte des Altlaufs der Vils (Donau); flussabwärts:

 Altvils (Rengersdorf), mit Oberlauf Kugelgraben, rechter Zufluss der Vils bei Rengersdorf, Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 Altvils (Schönerting), mit Oberlauf Niederöder Graben, linker Zufluss des linken Teilungszweigs der Vils in Schönerting, Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau

Siehe auch:
 Vils